Hierba del golpe puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acalypha indica;
 el nombre común de la planta Achillea millefolium;
 el nombre común de la planta Castilleja tenuiflora; o
 el nombre común de la planta Gaura coccinea
 el nombre común de la planta Hyptis verticillata
 el nombre común de la planta Oenothera rosea.